«Господи́н 420» (, Shree 420) — индийская чёрно-белая романтическая драма режиссёра Раджа Капура, вышедшая в прокат 6 сентября 1955 года. Фильм состоит из двух частей, первая из которых содержит элементы бурлеска и чистой комедии. Вторая часть более серьёзна и заострена на этической проблематике. Фильм собрал в прокате 2 крора, заработав статус «блокбастера» и удерживал звание самого кассового индийского фильма на протяжении двух лет, вплоть до выхода кинокартины «Мать Индия» режиссёра Мехбуба Хана.

Название фильма ссылается на статью № 420 индийского уголовного кодекса, предусматривающую наказание за воровство и мошенничество. Как следствие, термин «господин 420» стал унизительным прозвищем для мошенников и воров. Фильм начинается с эпизода, когда герой, решивший попасть в Бомбей, устав в дороге пытается, изобразив обморок, попасть в проезжавшую мимо машину известного бомбейского банкира. Однако обман раскрыт, и хозяин авто его прогоняет со словами «…это ещё один 420-й». Герой отправляется пешком, проходя дорожный знак с указанием «Бомбей — 420 км».

В советский прокат выпущен в сентябре 1956 года. Дублирован на киностудии им. Горького.

Сюжет 
В фильме рассказывается история бедного парня Раджа, который пешком приходит в Бомбей, чтобы честным трудом заработать себе на жизнь, однако обнаруживает, что честность и порядочность не приводят к успеху.

В конце концов он становится мошенником и находит способ разбогатеть. Это не приносит ему счастья, потому что, встав на скользкий путь, он теряет друзей и любимую девушку. Потеря слишком велика для него, и Радж придумывает способ исправить ситуацию.

В ролях 

Фильм дублирован на киностудии имени Горького. Режиссёр дубляжа — Иван Щипанов.

Саундтрек

Награды 
Filmfare Awards (1957)
 Лучшая операторская работа — Радху Кармакар
 Лучший монтаж — Г. Г. Майекар
 Национальная кинопремия
 Почётная грамота за лучший художественный фильм на хинди

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы на хинди
Фильмы Индии 1955 года
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Музыкальные фильмы Индии
Чёрно-белые фильмы Индии
Фильмы Раджа Капура